Il Grammy Award alla miglior performance pop di un duo o un gruppo è un premio Grammy istituito nel 2012.

Vincitori

Note

Collegamenti esterni 
 

Grammy Awards